Skott kan syfta på

 Skott (botanik) – del av växt som oftast bär anlag till blommor eller blad
 Skott – patronhylsan är oskiljbart förenad med projektilen, se enhetspatron
 Skott (skeppsbyggnad) – en vertikal längs- eller tvärgående vägg i ett fartygs eller en båts skrov
 Skott – en sprängning med explosiv laddning, se gruva
 Dragskott – en metod att skjuta inom sporter
 Hoppskott – en sportterm
 Slagskott – en typ av skott som i ishockey

Personer
 Staffan Skott (1943–2021), en svensk författare och journalist
 Julia Skott (1982–), en svensk journalist, författare och debattör